Села:
 Нововасилівське — Запорізька область, Вільнянський район
 Нововасилівське — Запорізька область, Гуляйпільський район